Gregory Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Gregory Island (Antarktika)

in Australien:
 Gregory Island (Houtman-Abrolhos)
 Gregory Island (Kimberley)

in Kanada:
 Gregory Island (British Columbia)
 Gregory Island (Newfoundland and Labrador)
 Gregory Island (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Gregory Island (Virginia)